Cérkev je lahko:
 verska zgradba v krščanstvu
 skupnost kristjanov, tudi verska organizacija oz. denominacija
 toponim (Stara Cerkev, Nova Cerkev, Podcerkev)